Sheshonq es el nombre que recibieron varios faraones de las dinastías XXII y XXIII del Antiguo Egipto:
Sheshonq I, Hedyjeperra Setepenra Sheshonq Meryamón, que gobernó de c. 945 a 924 a. C. (dinastía XXII);
Sheshonq II, Heqajeperra Setepenra Sheshonq Meryamón, que gobernó c. de 890 a. C. (dinastía XXII);
Sheshonq III, Usermaatra Setepenra Sheshonq Meryamón, que gobernó de c. 825 a 818 a. C. (dinastía XXII);
Sheshonq IV, Usermaatra Meryamón Sheshonq Meryamón, que gobernó de c. 793 a 787 a. C. (dinastía XXIII); o
Sheshonq V, Aajeperra Setepenra Sheshonq, que gobernó de c. 767 a 730 a. C. (dinastía XXII).